Liu Bei — reino de Shu Han (r. 221-223)
Imperador Xuande — imperador da dinastia Ming (r. 1425–1435)

Desambiguações de história